Бейбутов () — азербайджанская фамилия. Известные носители:
 Бейбутов, Меджид Бехбудалы оглы (1873—1945) — азербайджанский певец-ханенде.
 Бейбутов, Энвер Меджидович (1912—1993) — азербайджанский советский режиссёр.
 Бейбутов, Рашид Меджид оглы (1915—1989) — азербайджанский оперный певец и актёр.
 Бейбутов, Шамси Мирзали оглы (1922—2011) — азербайджанский учёный, доктор медицинских наук.